Райзер () — елемент бурового обладнання при морському бурінні.
 Райзер (у обчислювальній електроніці) — подовжувач чи розгалужувач для друкованих плат розширення.
 Пол Райзер
 Райзер Давид Якович

Див. також 
 Razer — американська компанія, що займається розробкою і створенням професійного ігрового обладнання.